Bernhard Engelke ist der Name folgender Personen:

* Bernhard Engelke (Heimatforscher) (1872–1958), deutscher Heimatforscher und Numismatiker 
 Bernhard Engelke (Musikwissenschaftler) (1884–1950), deutscher Musikwissenschaftler